Lindsay steht für:
 Clan Lindsay, schottischer Clan
 Lindsay (Familienname) Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lindsay (Mondkrater)
 Lindsay Quartet, britisches Streichquartett 

Lindsay ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Lindsay (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Lindsay (Kalifornien), Stadt im Tulare County, Kalifornien
 Lindsay (Nebraska), Ort im Platte County, Nebraska
 Lindsay (Oklahoma), Ort im Garvin County, Oklahoma
 Lindsay (Cooke County), Ort im Cooke County, Texas
 Lindsay (Reeves Conty), Census-designated place im Reeves County, Texas

Lindsay ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Lindsay Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Lindsay River (Frankland River), Nebenfluss des Frankland River im australischen Bundesstaat Tasmanien.
 Lindsay River (Victoria), Nebenfluss des Murray River
 Lindsayskjeret, Riff vor der Bouvet-Insel im Südatlantik

Lindsay ist der Name folgender Unternehmen:
 T. J. Lindsay Automobile Parts Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lindsay Corporation

Siehe auch:
 Lindsey